Кавка́зский тур:
 Западнокавказский тур (Capra caucasica caucasica)
 Восточнокавказский тур (Capra caucasica cylindricornis)

Западнокавказский тур и восточнокавказский тур обычно рассматриваются как подвиды одного вида под названием западнокавказский тур или кавказский тур (Capra caucasica).

Примечания